Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (XIV. Gesetzgebungsperiode). Die XIV. Gesetzgebungsperiode begann am 4. November 1975 und endete am 4. Juni 1979. Nach der Nationalratswahl vom 5. Oktober 1975 entfielen von den 183 Mandaten 93 auf die SPÖ, 80 auf die ÖVP und 10 auf die FPÖ. Während der Legislaturperiode waren 202 verschiedene Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Weblink und Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der XIV. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

14